Sauce kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Sauce, kommun, Corrientes,

Honduras 

 Las Vegas (ort i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 14,88, long -88,07), 
 El Sauce (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Nicaragua 

 El Sauce, ort och kommun,

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar